Catherine Neville ou Katherine Neville peut désigner :
 Catherine Neville (1397-1483), noble anglaise ;
 Catherine Neville (1442-1504), noble anglaise, nièce de la précédente ;
 Katherine Neville (née en 1945), romancière américaine.